

Toponyme 

 Mello, commune française, située dans le département de l'Oise ;
 Mello, commune italienne de la province de Sondrio ;

Patronyme 

 Craig C. Mello (1960-), scientifique américain ;
 Georgina Mello (1953-) économiste cap-verdienne ;
 Ingeborg Mello (1919-2009), athlète argentine d'origine allemande ;
 Miá Mello (1981-), actrice et présentatrice brésilienne ;
 Patrícia Campos Mello (1974-), journaliste brésilienne ;
 Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), poétesses portugaises du xxe siècle ;
 Thiago de Mello (1926-2022), poète et traducteur brésilien.

Divers 
 Forteresse de Mello et Princesse de Mello, châteaux français du .
 Mello, personnage du manga japonais Death Note.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais